Ligusticum hirsutum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Ligusticum hirsutum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
hirsutum